Armed Forces Security Agency (AFSA), Agencja Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Służby specjalne Stanów Zjednoczonych
Wojskowe służby specjalne